Финал Кубка Испании по футболу 1980/1981 состоялся 18 июня 1981 года. «Барселона» оказалась сильнее хихонского «Спортинга» со счётом 3:1.

Путь к финалу

Финал

Ссылки 
 Отчёт на linguasport.com

1981
Испания
Матчи ФК «Барселона»
Матчи ФК «Спортинг» Хихон
События 18 июня
Июнь 1981 года
Спорт в Испании в 1981 году
Спортивные соревнования в Мадриде